Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie.

À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.

Création et différentes dénominations 
  :  Régiment d'Infanterie à Poitiers.

Chefs de corps 
 1914 : Le lieutenant-colonel Julien d'Uston de Villeréglan, mort aux combats le  vers Nomeny.
 de 1914 au  : Le lieutenant-colonel Brusselet.
 du  au  : Le colonel Larroque.
 Du  au  : Le lieutenant-colonel Pernin.
 Du  : Le lieutenant-colonel Rouget.

Drapeau 
Batailles inscrites sur le drapeau.
 Loraine 1914
 Verdun 1916
 L'Avre 1918
Décorations décernées au régiment

Première Guerre mondiale

Affectations 
  d'infanterie

Historique

1914 
  : vers Essey.
  : combat vers Nomeny.
  : Bataille de Champenoux.
  : Bataille du Grand-Couronné.
  : vers Pont-à-Mousson.

1915 
  : Au mont du Xon.
  : vers Bois-le-Prêtre.
  : vers Nomény et Chenicourt.

1916 
  : au camp de Saffais.
  : vers Possesse et Dommartin-sur-Yèvre.
  : Bataille de Verdun.
  : vers Froideterre.
  : au repos vers Pont-Saint-Vincent.
  : vers Essey.
  : vers Moncel.
  : vers Bezange-la-Petite et Bezange-la-Grande.
  : camp d'Arches.

1917 
  : vers Louvemont.
  : vers Flavigny.
  : vers Tours-sur-Marne.
  : vers Blainville.
  : vers Moncel.
  : vers Blemerey.

1918 
  : vers Einville.
  : vers Montdidier.
  : vers Moreuil et Louvrechy.
  : vers Chirmont.
  : vers Nettancourt.
  : vers Commercy.
  : vers Liancourt.
  : vers Tardiers et Villers-la-Fosse.
  : vers Chavigny.
  : vers Leury.
  : vers Ailette.
  : vers Granlupt.
  : vers Chambry.

1919 
  : à Forbach.
  : dissolution du régiment.

L'Entre-deux-guerres

Seconde Guerre mondiale

De 1945 à nos jours

Faits d'armes faisant particulièrement honneur au régiment 
(*) Bataille portée au drapeau du régiment.

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Personnages célèbres

Voir aussi

Sources et bibliographie

Articles connexes 
 Liste des régiments français

Liens externes 

Unité d'infanterie française dissoute